Stati Uniti d'America
 Pleasanton – città della Contea di Alameda, California
 Pleasanton – città della Contea di Decatur, Iowa
 Pleasanton – città della Contea di Linn, Kansas
 Pleasanton – villaggio della Contea di Buffalo, Nebraska
 Pleasanton – census designated place della Contea di Catron, Nuovo Messico
 Pleasanton – città della Contea di Atascosa, Texas
 Pleasanton Township – general law township della Contea di Manistee, Michigan